Okręty US Navy o nazwie USS  "Swallow":
 Pierwszy . Jego stępkę położono 18 marca 1918.
 Drugi . Jego stępkę położono 19 lipca 1941.
 Trzeci "Swallow" (AMS-36). Wszedł do służby 22 czerwca 1944.

Swallow